Kusi Obodom était l'Asantéhéné (dirigeant) de l'empire ashanti de 1750 à 1764 sous la dynastie des Oyoko Abohyen. Il succéda à Okopu Ware et Osei Kwadwo lui succéda.

Biographie 

Kusi Obodom était candidat au poste d'Asantehene en tant que successeur du fondateur de l'empire Osei Tutu I 30 ans avant son inauguration. Cependant, l'influent prêtre Okomfo Anokye s'était prononcé en faveur d'Opoku Ware I, son prédécesseur direct, à l'époque. Après la mort d'Opoku Ware, il aurait tué l'un de ses adversaires lors d'affrontements sanglants dans la capitale, Kumasi. Également au cours de son mandat, il avait un statut faible et il a été l'ivresse supposé. En 1764, lorsque sa vue commença à décliner, il renonça volontairement à son règne.

Notes et références 

Histoire du Ghana
Ashantis
Souverain africain
Asantehene
Dirigeant politique du XVIIIe siècle en Afrique